Вулиця Пилипа Морачевського (Київ)
 Вулиця Пилипа Морачевського (Ніжин)
 Вулиця Пилипа Морачевського (Чернігів)

Вулиці, названі на честь людей